12/5 kan syfta på:

 12 maj
 5 december (amerikanskt datumformat)